Convicted bezeichnet:

 Convicted (1938), US-amerikanischer Kriminalfilm von Leon Barsha
 Convicted, Originaltitel des Filmdramas Verurteilt
 Convicted, Originaltitel eines US-amerikanisch-dänisch-britischen Thrillers von Bille August (2004), siehe Return to Sender (2004)
 eine griechische Thrash-Metal-Band, siehe Convicted (Band)